Red Bay – villaggio di Terranova e Labrador, Canada
 Red Bay – città della Contea di Franklin, Alabama, Stati Uniti d'America